Балтаба́й Джусубали́ев (; 1875 год, село Дюрбельджин — 1965 год, село Баетово, Ак-Талинский район, Нарынская область) — коневод, старший табунщик колхоза «Дюрбельджин» Акталинского района Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1875 году в крестьянской семье в селе Дюрбельджин (сегодня — Баетово Ак-Талинский район Нарынской области). С 1939 по 1960 года — табунщик, старший табунщик колхоза «Дюрбельджин» Акталинского районаю

В 1947 году бригада Балбатая Джусубалиева, обслуживая табун численностью в 182 голов, вырастила 52 жеребят от 52 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1965 году.

 Память
В селе Баетово находится бюст Балтабая Джусубалиева.

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1